Budăi se poate referi la:

Localități din România
 Budăi, Iași
 Budăiești, Alba

Localități din Republica Moldova
 Budăi, sat din cadrul comunei Țipala din raionul Ialoveni
 Budăi, sat din cadrul comunei Step-Soci din raionul Orhei
 Budăi, localitate centru de comună din raionul Taraclia
 Budăi, localitate centru de comună din raionul Telenești

Localitate din Ucraine
Budăi, comună în raionul Codâma, regiunea Odesa, formată numai din satul de reședință.

Vezi și 
 Buda (dezambiguizare)
 Budeni (dezambiguizare)
 Budești (dezambiguizare)
 Budescu (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova